Exlwöhr ist der Name folgender Orte:

 Exlwöhr (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Exlwöhr (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich